Sherrard ist der Familienname folgender Personen:

 Cherrie Sherrard (* 1938), US-amerikanische Hürdenläuferin
 Johnny Logan (Geburtsname Seán Patrick Michael Sherrard, * 1954), irischer Sänger
 Philip Sherrard (1922–1995), britischer Autor, Übersetzer und Philosoph
 Samuel Sherrard (* 1941), evangelikaler Geistlicher, ehemaliger Geschäftsführer von Youth for Christ International
 Valerie Sherrard, kanadische Autorin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Sherrard (Illinois)
 Sherrard (West Virginia)